Засеок се може односити на:
 Засеок (Сапна), насеље у општини Сапна, Федерација, БиХ
 Засеок (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација, БиХ

Види још 
 Заселак, насеље које чини део села. Њега чини већи број породица и тако је територијално позициониран да се може одвојити као засебна целина.